

Кокпектинський сільський округ — адміністративна одиниця, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Кокпектинський сільський округ — адміністративна одиниця, Кокпектинський район, Абайська область